Berla ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Berla (1826–1896), österreichischer Schriftsteller und Schauspieler
 Herbert Franzoni Berla (1912–1985), brasilianischer Entomologe und Ornithologe